Вульф Янкелевич (Калман-Вольф, Калонимус Вольф) Высоцкий (, , , Ковенская губерния — , ) — купец 1-й гильдии, основатель одной из ведущих чаеторговых фирм в России «В. Высоцкий и К°», еврейский филантроп и активист палестинофильского движения «Ховевей Цион» в Российской империи.

Биография 
Родился в бедной еврейской семье Якова Высоцкого в местечке Старые Жагоры Ковенской губернии (сегодня Литва). Получил традиционное религиозное образование и первоначально занимался торговлей зерном. Четыре года учился в Воложинской иешиве, с 1854 года учился у раввина Израиля Салантера, основателя движения «Мусар». Поселившись в Москве в 1858 году, он основал знаменитую чайную фирму «В. Высоцкий и К°». Сделал большое состояние в этом бизнесе и был назван «королём чая в России». В 1903 году Высоцкий контролировал 35 % рынка чая в Российской империи. Имел звание «Поставщик Двора Его Императорского Величества».

В 1870 году был избран в правление Московского еврейского общества. В 1873 году чаеторговца избирают действительным членом Общества для распространения просвещения между евреями. С середины 1880-х годах исполнял должность присяжного попечителя Московского Коммерческого суда.

Оказывал широкую поддержку еврейским организациям, писателям и еврейским интеллектуалам. Был дружен с писателем Ахад-ха-Амом (в 1907—1921 годах Ахад-ха-Ам возглавлял отделение чайной фирмы в Лондоне).

Основал и поддерживал журнал «ха-Шилоах», где Ахад-ха-Ам был редактором. Много жертвовал на еврейскую колонизацию Палестины.

Делал крупные пожертвования Обществу для распространения просвещения между евреями в России, состоял почётным членом Одесского комитета Общества вспомоществования евреям — земледельцам и ремесленникам в Сирии и Палестине. В 1884 году участвовал в конференции движения Ховевей Цион в Катовице и был избран в совет. Пожертвовал 60 тысяч рублей на строительство реального училища в Белостоке.

В 1885 году, как представитель движения Ховевей Цион, он посетил Эрец-Исраэль и, обследовав положение еврейских поселений, составил обзор, который сыграл важную роль в практической деятельности этого движения.

В завещании передал всю свою долю в фирме «В. Высоцкий и К°» в размере миллион рублей на благотворительность, часть из этих средств (), по решению опекунов (Ахад-ха-Ам, рав Мазе и Шмелькин), в 1908 году была внесена на основание Технионa в Хайфе. Похоронен на Дорогомиловском еврейском кладбище (кладбище было снесено в 1940-х, могила не сохранилась).

Семья 

Жена — Кейла Цвия (в девичестве Абрамзон), дети:
 Хана Либа, замужем за Йосифом Цейтлиным.
 Либа Мирьям, замужем за Осипом Гавронским; их дочь Амалия, жена Ильи Фондаминского, сыновья — Дмитрий и Борис.
 Рахель Фрейда, замужем за Рафаилом Гоцем; их сыновья — Михаил и Абрам.
 Давид.

Интересные факты 
Какое-то время секретарём Вульфа Янкелевича Высоцкого был ставший впоследствии известным еврейским писателем Рувим Брайнин.

Поговорка 1917 года 
Чай Высоцкого, сахар Бродского, Россия Троцкого.

Примечания

Ссылки 

 
 Высоцкие  — электронная газета «Утро России»
 МОСКОВСКИЕ ЧАЙНЫЕ КОРОЛИ
 Чай Высоцкого
 ПОД «ЧАЙНЫМИ» ПАРУСАМИ, Аркадий Блюмин
 Дом чаеторговцев Высоцких в Огородной слободе 
 Рецензия на книгу «Чай Высоцкого: полтора века истории» в журнале «Народ Книги в мире книг» 

Деятели еврейских общественных организаций
Филантропы, помогавшие еврейским организациям
Персоналии по алфавиту
Предприниматели Российской империи
Чаеторговцы
Купцы Российской империи
Поставщики Двора Его Императорского Величества
Выпускники воложинской иешивы
Участники Катовицкого съезда